Szemere Vera (1916–1992) történész
 Szemere Vera (1923–1995) színművész